Paavolainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1890-1960), journaliste et homme politique finlandais
 (1926-2007), historien finlandais
Olavi Paavolainen (1903-1964), écrivain et journaliste finlandais
 (1868-1930), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois